Брусья:

Спорт:
 В спортивной гимнастике — снаряд, представляющий собой две жерди овального сечения, шарнирно укреплённые на стойках:
 у мужчин — параллельные брусья;
 у женщин — разновысокие брусья.
 В конном спорте — препятствие из двух параллельных жердей (бывают разновысокие).

География:
 Брусья — река в Приморском крае России, впадающая в Славянский залив.

См. также 
 Брус

Спортивные снаряды